Typ 90 steht für:

 Typ 90, japanischen Kampfpanzer
 75-mm-Feldgeschütz Typ 90, japanisches Geschütz
 Typ 90 24-cm-Eisenbahngeschütz, japanisches Geschütz
 61-cm-Torpedo Typ 90, japanische Waffe
 Antischiffrakete Typ 90, japanische Waffe
 Typ 90 Helm, japanischen Stahlhelm
 Nambu Typ 90, japanische Signalpistole